Aitor Fernández puede hacer referencia a las siguientes personas:
 Aitor Fernández López (1986), futbolista español.
 Aitor Fernández Abarisketa (1991), futbolista español.
 Aitor Fernández Cadórniga (2000), futbolista español.